V.League 1 (2012) – 29. edycja najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej we Wietnamie. W rozgrywkach wzięło udział 14 drużyn, grając systemem kołowym. Sezon rozpoczął się 31 grudnia 2011 roku, a zakończył 19 sierpnia 2012 roku. Tytułu nie obroniła drużyna Sông Lam Nghệ An. Nowym mistrzem Wietnamu został zespół SHB Ðà Nẵng. Tytuł króla strzelców zdobył Nigeryjczyk Timothy Anjembe, który w barwach klubu Hà Nội FC strzelił 17 bramek.

Pierwszą bramkę sezonu zdobył Brazylijczyk Evaldo (Hoàng Anh Gia Lai) 31 grudnia 2011 roku. Strzelił ją w 40. minucie gry w meczu Hoàng Anh Gia Lai – Hải Phòng FC na stadionie Pleiku, który zakończył się wynikiem 3 – 1.

Tabela końcowa 

Źródło: RSSSF

Najlepsi strzelcy

Zobacz też 
 V.League 1

Przypisy 

2012 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich we Wietnamie